Uiútnoie (Nijnegorski), localitat de Crimea, a Rússia
 Uiútnoie (Saki), localitat de Crimea, a Rússia
 Uiútnoie (Omsk), localitat de la província d'Omsk, a Rússia